Paweł Baranowski (ur. 11 października 1990 w Suwałkach) – polski piłkarz grający na pozycji obrońcy.

Statystyki

Klubowe 
Aktualne na 1 listopada 2020:

Bibliografia 
  

Polscy piłkarze
Piłkarze Wigier Suwałki
Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała
Piłkarze Stomilu Olsztyn
Piłkarze GKS Bełchatów
Piłkarze FC Erzgebirge Aue
Piłkarze Odry Opole
Piłkarze Górnika Łęczna
Piłkarze FK Atyrau
Piłkarze Ruchu Chorzów
Ludzie urodzeni w Suwałkach
Urodzeni w 1990